Somewhere Else é o décimo-quarto álbum de estúdio da banda de rock britânica Marillion, lançado em 2007. Ao contrário dos dois álbuns anteriores, Somewhere Else não foi financiado previamente pelos fãs, embora também tenha sido lançado de maneira independente pela banda. Foi o seu primeiro disco a atingir o Top 30 da venda de álbuns no Reino Unido (24ª posição) desde This Strange Engine, de 1997. Rendeu dois singles: See It like a Baby (disponível apenas por download) e Thankyou Whoever You Are. O último atingiu a posição #15 no UK Singles Chart.

Em relação ao disco anterior Marbles, que foi muito bem aceito pela maioria dos fãs, o novo álbum recebeu críticas mistas. O quinteto se mostrou muito menos pretensioso nesse registro, com uma produção menos minuciosa e um estilo que prescinde do rock progressivo na maioria das canções. Apesar da predominância de um rock mais comercial, leve e descontraído, ainda se notam atmosferas mais reflexivas em canções como "Somewhere Else", "A Voice from the Past" e "The Wound".

Os temas são variados e com pouca ligação entre si: "The Other Half" e "Thankyou Whoever You Are" são canções líricas, sobre relacionamentos amorosos; "A Voice from the Past" é sobre John Lennon; em "Last Century for Men", fazem-se críticas ao mundo atual; etc.

Faixas 
 "The Other Half" - 4:24
 "See It Like A Baby" - 4:37
 "Thank You Whoever You Are" - 4:48
 "Most Toys" - 2:49
 "Somewhere Else" - 7:54
 "A Voice From The Past" - 6:24
 "No Such Thing" - 4:03
 "The Wound" - 7:21
 "The Last Century For Man" - 5:55
 "Faith" - 4:27

Músicos 
Steve Hogarth – vocais
Steve Rothery - guitaras
Mark Kelly - teclados
Pete Trewavas - baixo
Ian Mosley - bateria

Álbuns de Marillion
Álbuns de 2007